Krasnogorsk

Geografia 
Krasnogorsk: importante città dell'Oblast' di Mosca
Krasnogorsk: insediamento dell'Oblast' di Sachalin

Fotografia 
Krasnogorsk 3: cinepresa di fabbricazione sovietica

Pagine correlate 

Krasnogorite 
Krasnogorskij rajon